Рейфенберг — фамилия. Известные носители:

 Рейфенберг, Адольф (1899—1953) — израильский почвовед, археолог и нумизмат;
 Рейфенберг (Райфенберг), Фредерик (1795—1850) — бельгийский писатель, историк, лингвист.